Гуа́рико () — один из 23 штатов Венесуэлы.
Административный центр штата — город Сан-Хуан-де-лос-Моррос. Площадь штата 64 986 км², население — 747 739 человек (2011).

География 
Гуарико расположен в Центральных Льяносах.

Муниципалитеты штата

Примечания 

Штаты Венесуэлы